Шемаха́:

 Шемаха () — историческое название города Шемахы в Азербайджане.
 Шемаха — село в Нязепетровском районе Челябинской области России.
 Шемаха — река в России, правый приток Уфы, образуется при слиянии Сухой и Нижней Шемахи.

См. также 
 Шумхай ( [Шумхай]) — село в Республике Крым.